A treblinkai megsemmisítő tábor a Harmadik Birodalom egyik megsemmisítő tábora volt a második világháború idején, a megszállás alatt álló Lengyelországban a mai Mazóviai vajdaság területén, Varsótól északkeletre.

Története 
A területen két tábor volt. A Treblinka 1. nevű tábor munkatábor volt és 1941 és 1944 között létezett. A Treblinka 2. nevű tábor megsemmisítő tábor volt és 1942. július 23. és 1943. október 19. között működött a Reinhard-akció részeként. A tábor fennállása során körülbelül 900 000 embert gyilkoltak meg itt (köztük körülbelül 700 000 – 900 000 zsidót, 2000 cigányt). Az áldozatokat eleinte gödrökbe temették, de a szovjetek által elkövetett katyńi vérengzés tömegsírjainak 1943-as felfedezése után felismerték ennek kockázatát és igyekeztek eltüntetni a tömeggyilkosság nyomait. Ezért a holttesteket kényszermunkásokkal ismét kiásatták és elégették. A tábort ezt követően lerombolták, és helyén egy parasztgazdaságot létesítettek. A háború után, illetve 2012 óta végzett kutatások azonban kimutatták a földben található csontokat illetve a korábbi épületek és a tömegsírok maradványait.

Jegyzetek

Források

További információk

Kapcsolódó szócikkek 
A Harmadik Birodalom koncentrációs táborai
Franz Stangl

A Harmadik Birodalom koncentrációs táborai